Ветлося́н () — грузовая железнодорожная станция Северной железной дороги на 1560,9 км участка Микунь — Сосногорск.

Общие сведения 

Станция территориально расположена в микрорайоне Подгорный города Ухта Республике Коми Российской Федерации. Открыта в 1943 как блокпост 3 км на Ижемском отделении Северо-Печорской железной дороги. Блокпост был необходим для увеличения пропускной способности железнодорожного участка Микунь — Сосногорск в годы Великой Отечественной войны для нужд экономики. По мере развития инфраструктуры блокпоста, в связи с пуском Ухтинского нефтеперерабатывающего завода, в 1956 году блокпост получил название станция Ветласян. Станция Ветласян стала одной из самых крупных грузовых станций на Северной железной дороге. В 1972 году на станции введена в действие электрическая централизация стрелок и сигналов.Развёрнутая длина железнодорожных путей станции превышает 50 км. К ней примыкает парк основного грузоотправителя ООО «Лукойл-нефтепродукт» и связанный с ним однопутный перегон, оборудованный полуавтоблокировкой.

В марте 2019 года станция была включена в программу "по улучшению освещённости железнодорожных станций".

Двоякое наименование 
На многих документах , расписаниях  и картах  станция также именуется как Ветласян.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год по станции проходят пассажирские поезда дальнего следования № 305 сообщением Усинск — Сыктывкар — Усинск .

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Ветлосян на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Ветлосян на railwayz.info
 Паспорт станции Ветлосян на сайте РЖД.

Станции Северной железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Железнодорожные станции по алфавиту
Грузовые станции
Железнодорожные станции и платформы Коми